Lock steht für:

 Lock, Sperre des IT-Zugriffs auf ein Betriebsmittel

 Spielerposition in Rugby-Union-Sport siehe Positionen im Rugby Union #4 und 5 Zweite-Reihe-Stürmer

 Lock (Ohio), Ort in den USA
 Lock (South Australia), Ort auf der Eyre Peninsula, Australien

Lock ist der Familienname folgender Personen:
 Andrew Lock (* 1961), australischer Bergsteiger
 Anna-Carin Lock (* 1978), schwedische Maskenbildnerin, Friseurin und Perückenmacherin
 Benjamin Lock (* 1993), simbabwischer Tennisspieler
 Betty Lock (1921–1986), britische Sprinterin
 Christopher Noel Hunter Lock (1894–1949), englischer Aerodynamiker
 Courtney John Lock (* 1996), simbabwischer Tennisspieler
 Desmond Lock (* 1949), neuseeländischer Ruderer
 Drew Lock (* 1996), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Franz Georg Lock (1751–1831), römisch-katholischer Bischof
 Michel Lock (1848–1898), deutscher Bildhauer
 Sean Lock (1963–2021), britischer Komiker und Schauspieler 

Siehe auch:
 Lock-in, Lock Up (Begriffsklärungen)

 Locks (Freddy Locks, * 1977)
 Locke, Lok, Log, Löck (Begriffsklärungen)